san Sisinnio – martirizzato con san Martirio e sant'Alessandro nel 393
san Sisinnio  –  martirizzato con san Diocleziano e san Fiorenzo nel IV secolo
san Sisinnio di Leni